Osoby o tym nazwisku:
 Alexander Kidd – brytyjski przeciągacz liny
 Jason Kidd – amerykański koszykarz
 Michael Kidd – amerykański choreograf i reżyser
 William Kidd – angielski pirat

Okręty o tej nazwie:
 USS Kidd (DD-661) – amerykański niszczyciel typu Fletcher
 USS Kidd (DDG-993) – amerykański niszczyciel typu Kidd
 USS Kidd (DDG-100) – amerykański niszczyciel typu Arleigh Burke